{{Taxobox
| name = Astropecten aranciacus
| image file =
| image descr =
| regnum = Животные
| phylum = Echinodermata
| subphylum = 
| classis = Asteroidea
| ordo = Paxillosida
| familia = Astropectinidae
| genus = Astropecten
| species = A. aranciacus
| latin = {{btname|Astropecten aranciacus|Linnaeus, 1758}} 
| wikispecies = Astropecten aranciacus
}}Astropecten aranciacus — морская звезда из семейства Astropectinidae. Обитает в Атлантическом океане от Португалии до Анголы и в Средиземном море.

 Описание 
Диаметр морских звёзд этого вида в Средиземном море, где они являются крупнейшими среди всех представителей Astropecten, достигает 55 сантиметров, хотя чаще составляет около 30. Представители этого вида легко отличимы от других по цвету и размеру, однако их иногда путают с ''.

Поведение 
Предпочитает прибрежные воды и глубины от 2 до 100 метров. Обитает на дне, покрытом песком, гравием или грязью. Активна во второй половине дня и ночью.

Питание 
Эта морская звезда является хищником и питается моллюсками.

Примечания

Ссылки 
 Dawnloadable ISSUU: Roberto Pillon (2009). Astropecten of the Mediterranean Sea 
 Roberto Pillon (2009). Orientarsi in un mare di stelle 
 DORIS 
 SeaLifeBase 
 Naturamediterraneo 

Морские звёзды
Иглокожие Атлантического океана
Животные, описанные в 1758 году